Der Name Seewen steht für zwei Orte in der Schweiz:

 die Gemeinde Seewen SO im Kanton Solothurn
 der Ortsteil Seewen SZ in der Gemeinde Schwyz im Kanton Schwyz

Siehe zur Wortbildung auch: Sewen, Seeon, Seon